GTB, sigle composé des trois lettres G, T et B, peut faire référence à :
 gestion technique de bâtiment ;
 bouillon glucosé tamponné, un milieu de culture permettant la culture des bactéries Streptococcus ;
 Grand Théâtre de Bordeaux.
 Gran Turismo Berlinetta (qui signifie en français Berlinette de grand tourisme)
 Ferrari 275 GTB (1964)
 Ferrari 599 GTB Fiorano (2006)
 Ferrari 488 GTB (2015)

GTB est un code qui peut faire référence à :
 , en Malaisie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports